Platte steht für:

flache, ebene Bauteile, zum Beispiel:
 Platte (Technische Mechanik), Modell eines ebenen Bauteils zur Berechnung von Kräften und/oder Biegemomenten
 Betonplatte
 Hartschaumplatte
 Holzplatte, siehe Holzwerkstoff#Arten von Holzwerkstoffen
 Steinplatte, siehe Pflaster (Bodenbelag)

sonstige Technik, Geräte:
 Druckplatte im Druckwesen
 Festplattenlaufwerk, Speichermedium
 Datenträger für ein Wechselplattenlaufwerk
 Fotoplatte in der Fotografie
 Schnellwechselplatte für Foto- und Videostative
 Platte (Essgeschirr), flaches Geschirr zum Servieren von Speisen
 Schallplatte, Tonträger
 Stichtplatte, Sicherungsgerät im Klettersport
 Kochplatte (Herdplatte), siehe Kochfeld
 Metallplatte in der Unfallchirurgie zur Fixierung von Knochenbruchstücke, siehe Osteosynthese
 Klemmplatte zur Befestigung von Schienen auf Bahnschwellen, siehe Oberbau K
 Teil eines Plattenpanzers (Rüstung)

Biologie und Geowissenschaften:
 Platte (Botanik), Teil der Blüte mancher Pflanzen
 Platte (Geomorphologie), in der Geologie und Geomorphologie hoch gelegene Gebiete
 Tektonische Platte, Platten der Erdkruste

Musik:
 Platte (EP), EP des deutschen Rappers Apache 207

Sonstiges:
 Zusammenstellung von Speisen (z. B. Kalte Platte, Käseplatte, Schlachtplatte)

Platte steht umgangssprachlich für:
 Glatze
 Plattenbau
 Schlafplatz von Obdachlosen, siehe Obdachlosigkeit#Begriffsumfeld

Platte ist der Name von geografischen Objekten:
 Platte (Gemeinde Sölden), Rotte in der Gemeinde Sölden, Tirol
 Platte (South Dakota), Ort im Charles Mix County, South Dakota, USA
 Platte, Wohnplatz in der Gemeinde Großerlach, Baden-Württemberg

Berge, Erhebungen, Hochflächen (sortiert nach Höhe):
 Platte (Mittersill) (Auf der Platte; 1788 m), der Venedigergruppe bei Mittersill im Oberpinzgau, Bezirk Zell am See, Land Salzburg, Österreich
 Platte (Schwarzwald) (bis 979 m), im Schwarzwald beim Simonswälder Tal nahe Obersimonswald (Simonswald), Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Platte (Steinwald) (946 m), höchster Berg im Steinwald (Fichtelgebirge) nahe Hohenhard (Waldershof), Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Platte (Schneeberg) (885 m), im Schneebergmassiv (Fichtelgebirge) nahe Tröstau im gemeindefreien Gebiet Tröstauer Forst-West, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Platte (Kreuzsteingruppe) (830 m), im südwestlichen Fichtelgebirge, 2,5 km ostnordöstlich von Kirchenpingarten-Muckenreuth, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Platte (Braunetsrieth) (672 m), nahe der Gemeinde Braunetsrieth, Oberpfalz
 Platte (Graz) (651 m), in der Statutarstadt Graz, Österreich
 Hohenmirsberger Platte (Platte) (613 m), in der Fränkischen Alb bei Hohenmirsberg (Pottenstein), Landkreis Bayreuth, Bayern
 Platte (Kohlwald) (577 m), im Kohlwald (Fichtelgebirge) nahe Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Platte (Pfälzerwald) (560,6 m), im Pfälzerwald im Gebiet der kreisfreien Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Platte (Neuburger Wald) (499 m), höchster Berg des Neuburger Waldes bei Rehschaln (Fürstenzell), Landkreis Passau, Bayern
 Platte (Taunus) (498 m), im Taunus zwischen Wiesbaden (kreisfrei) und Wehen (Taunusstein; Rheingau-Taunus-Kreis), Hessen; mit Jagdschloss Platte

sowie:
 Landschaftsschutzgebiet Platte, nahe Erlinghausen (Marsberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Platte (Insel), Insel der Seychellen im Indischen Ozean
 Platte River, rechter Zufluss des Missouri River nahe Plattsmouth, Cass County, Nebraska, USA
 Jagdschloss Platte, Schloss im Taunus nahe der kreisfreien Stadt Wiesbaden, Hessen

Platte ist der Familienname folgender Personen:
 August Platte (1831–1903), österreichischer Techniker
 Ewald Platte (1894–1985), deutscher Maler des Expressionismus
 Felix Platte (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Platte (1917–2009), deutscher Politiker, Oberstadtdirektor der Stadt Wuppertal
 Hans E. Klug (* 1969), deutscher Autor und Journalist, siehe Gereon Klug
 Jan Platte, deutscher Kommentator
 Johann Platte (1894–1960), deutscher Gewerkschafter, Journalist und Politiker

 Ludwig Platte (1914–1975), deutscher Politiker, Abgeordneter des Hessischen Landtags
 Rudolf Platte (1904–1984), deutscher Schauspieler
 Peter Platte (* 1952), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Plate (Begriffsklärung)
 Plathe
 Platten